Вдовкин — фамилия; имеет женскую форму Вдовкина.
 Вдовкин, Виктор Викторович (род. 1962) — полковник Вооружённых Сил РФ, участник первой чеченской войны, Герой Российской Федерации.
 Вдовкин, Михаил Николаевич (род. 1953) — советский российский шашист.